Penguin Cafe Orchestra, angol „avant-pop” együttes
Penguin Cafe Orchestra, az azonos nevű együttes második nagylemeze